Стефан Филиповић (Београд, 21. јуна 1994) српски је фудбалер који тренуно наступа за  Ритерјај.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Будућност Подгорица
 Куп Црне Горе: 2018/19.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 

Рођени 1994.
Српски фудбалери
Спортисти из Београда
Фудбалери БАСК Београда
Фудбалери Срема Јаково
Фудбалери Жаркова
Фудбалери Бежаније
Фудбалери Будућности Подгорица
Фудбалери Радничког 1923
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Одбрамбени играчи у фудбалу